Суперкубок УЕФА 2009 года — 34-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, который прошёл 28 августа на стадионе Луи II (Монако). В нём встретились победитель Лиги чемпионов УЕФА 2008/09 «Барселона» и победитель Кубка УЕФА 2008/09 «Шахтёр». Победу со счётом 1:0 одержала «Барселона».

Матч

Детали матча

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2008/2009
 Кубок УЕФА 2008/2009

Примечания 

Август 2009 года
2009
Европейский футбол в сезоне 2009/2010
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Международные соревнования по футболу в Монако
События 28 августа
Спорт в Монако в 2009 году
Спорт в Испании в 2009 году
Спорт на Украине в 2009 году